

Правно — село у гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства.

Нітрянське Правно — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.
 Словенске Правно — село, громада округу Турчянське Тепліце, Жилінський край.